Шалы́гин — фамилия, имеет женскую форму Шалыгина. Известные носители:

 Шалыгин, Вячеслав Владимирович (род. 1968) — российский писатель-фантаст.
 Шалыгин, Леонид Дмитриевич (род. 1955) — российский медик, специалист в области восстановительной медицины.
 Шалыгин, Максим Владимирович (род. 1974) — российский журналист-международник, эксперт, радиоведущий.
 Шалыгин, Павел Дмитриевич (1897 — после 1947) — деятель НКВД, полковник госбезопасности.
 Шалыгин, Сергей Андреевич (1925—1945) — Герой Советского Союза.

 Шалыгина, Елена Евгеньевна (род. 1986) — казахстанский борец.

См. также 
 Шалыгин Александр Витальевичь
 Шалыгинский заказник
 Шалыгинский поселковый совет.
 Ожидание полковника Шалыгина